Хасидатэ:

 Хасидатэ — бронепалубный крейсер Японского Императорского флота.
 Хасидатэ — канонерская лодка Японского Императорского флота.
 Хасидатэ — яхта Военно-морских сил Японии.